Gredice (Brčko), een plaats in het district Brčko, Bosnië-Herzegovina
 Gredice (Klanjec), een plaats in de Kroatische gemeente Klanjec